Schleusner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schleusner (1841–1911), deutscher evangelischer Geistlicher
 Johann Friedrich Schleusner (1759–1831),  deutscher evangelischer Theologe
 Thea Schleusner (1879–1964), deutsche Malerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Schleusener